Corin steht für:

 Corin, ein Enzym

Corin ist der Familienname folgender Personen:
 Léo Corin (* 1941), belgischer Karambolagespieler
 William Corin (1867–1929), britisch-australischer Elektrotechniker

Siehe auch:
 Chorin (Begriffsklärung)
 Corrin (Begriffsklärung)
 Coryn
 Korin